— японская сэйю. Работает в агентстве HolyPeak. На второй церемонии Seiyu Awards 2008 года была награждена как лучшая начинающая актриса.

Интересные факты 

 Ю Кобаяси является поклонницей рок-музыки, а её любимыми рок-группами являются Queen и Red Hot Chili Peppers. 

 Её любимыми аниме-сериалами являются ONE PIECE и DRAGON BALL. 

 Также Ю Кобаяси имеет квалификацию диетолога. 

 В конце декабря 2017 года она вышла замуж.

Роли в аниме 
2004 год
 Dan Doh!! — Дандо Аоба
 Diebuster — Цитрон Римон
 InuYasha — Дай
 Ragnarok The Animation — Рин
 Samurai 7 — Сино
 School Rumble — Лала Гонзалес

2005 год
 Itsudatte My Santa! — Шерри
 Koi Koi Seven — Оки Махиру
 Mahou Sensei Negima — Сэцуна Сакурадзаки
 Okusama wa Mahou Shoujo — Кацура
 Starship Operators — Минасэ Синохара

2006 год
 Buso Renkin — Титосэ Татэяма
 Gintama — Аямэ Сарутобэ (Саттян)
 Gundou Musashi — Ниндзя-таро
 Maria-sama ga Miteru — Кикуё Аянокодзи
 Negima!? — Сэцуна Сакурадзаки
 Rakugo Tennyo Oyui — Рё Сэнгоку
 School Rumble Nigakki — Лала Гонсалес
 Tokyo Tribe 2 — Сумми
 Tsuyokiss — Нагоми Яси
 «Лес Животных» — Ю

2007 год
 Baccano! — Найс Холистоун
 Dragonaut: The Resonance — Рёко Какэй
 Prism Ark — Айра
 Saint October — Мисаки Хидзири (Красная Лоли)
 Sayonara, Zetsubou-Sensei — Каэрэ Кимура
 Shampoo Ouji — Жидкое Мыло
 Touka Gettan — Сёко Рокудзё
 «Отчаянные бойцы Бакуган» — Данма Кусо (Дан)

2008 год
 Akaneiro ni Somaru Saka — Сай Фудзимия
 Candy Boy — Сидзуку Сакурай
 Glass Maiden — Сара
 Kyo no Gononi — Рёта Сато
 Macademi Wasshoi! — Синклавия
 Masquerade Maid Guy — Мива Хирано
 Negima!: Magister Negi Magi — Сэцуна Сакурадзаки
 School Rumble OVA — Лала Гонсалес
 Sekirei — Акицу
 Tegami Bachi — Елена Бланк
 World Destruction: Sekai Bokumetsu no Rokunin — Рия Драгнелл
 (Zoku) Sayonara, Zetsubou-Sensei — Каэрэ Кимура

2009 год
 Basquash! — Кроли
 Denpa teki na Kanojo — Мия Сацуки
 Gintama — Аямэ Сарутобэ
 Higepiyo — Хироси Хата
 Kyo no Gononi — Рёта Сато
 Maria Holic — Мария Сидо
 Negima!: Magister Negi Magi — Сэцуна Сакурадзаки
 Nyan Koi! — Наги Итиносэ
 Saki — Юми Кадзики
 Umineko no Naku Koro ni — Канон
 Zan: Sayonara, Zetsubou-Sensei — Каэрэ Кимура

2010 год
 Arakawa Under the Bridge — Амазонка
 B-gata H-kei — Кёка Канэдзё
 Dance in the Vampire Bund — Мейрен
 Gintama — Аямэ Сарутобэ
 Hyakka Ryouran Samurai Girls — Матабэ Гото
 MonHun Nikki Girigiri Airu Mura: Airu Kiki Ippatsu — Няйто
 Ookami Kakushi — Хироси Кудзуми
 Seikimatsu Occult Gakuin — Тихиро Кавасима
 Seitokai Yakuindomo — Наруко Ёкосима
 So Ra No Wo To — Рио Кадзумия
 «Староста-горничная» — Сидзуко Кага

2011 год
 «Врата;Штейна» — Лука Урусибара

2012 год
 Danshi Koukousei no Nichijou — Янагин

2013 год
 Hyperdimension Neptunia: The Animation — Рэй Кисэйдзё
 Shingeki no Kyojin — Саша Браус
 Steins;Gate: Fuka Ryouiki no Déjà Vu — Лука Урусибара

2014 год
 Seitokai Yakuindomo* — Наруко Ёкосима

2015 год
 Shingeki! Kyojin Chuugakkou — Саша Браус

2016 год
 Watashi ga Motete Dousunda — Каэ Сэринума

2017 год
 Shingeki no Kyojin 2 — Саша Браус

2018 год
 Shingeki no Kyojin 3 — Саша Браус
 «Врата;Штейна 0» — Лука Урусибара

2019 год
 Fate/Grand Order - Absolute Demonic Front: Babylonia — Энкиду

2020 год
 Dorohedoro — Нои
 Shingeki no Kyojin The Final Season — Саша Браус
 Somali and the Forest Spirit — Кикила

2021 год
 To Your Eternity — Сандер

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания Японии